Akira  est un personnage du manga Samurai deeper Kyo.

Présentation générale 
Nom Français : Akira
Nom Japonais : 
Âge : 18 ou 19 ans
Date de naissance : 
Taille : 1.65m
Poids : 53 kg
Groupe sanguin : A
Surnom : Le dragon à deux têtes / Ajira
Arme : Utilise 2 katanas courts ou ushigatana
Technique : Muhyogeten (rêve glacé d'un ciel de nuit), hyokenseiso (années de glace), grande croix du démon des glaces, hyoei no maria, hell ghost, heaven ghost.

Histoire 
Akira apparaît pour la première fois lors d'une bousculade avec Yuya Shiina. Voyant qu'il est aveugle, Yuya lui propose de l'amener dans sa chambre d'hôtel où vivent Kyo aux yeux de démon et Tigre rouge. Lorsque ce dernier revient dans la chambre, il mesure la puissance de l'âme d'Akira. Impressionné, il l'attaque mais le combat tourne nettement en faveur de son adversaire. L'affrontement est stoppé par l'arrivée d'Antera, Bikara et Shindara.

Akira est en fait un enfant recueilli par Kyo alors qu'il était jeune. Mais contrairement à Kyo ou à d'autres combattants, il n'est pas destiné à combattre car le sang des samouraïs ne coule pas dans ses veines (à l'origine, Akira n'avait aucune prédisposition guerrière). Pour pallier ce manque, il se privera volontairement de la vue, acquérant ainsi un «  sens » : les Yeux du cœur.

Il fera partie des Quatre Sacrés du Ciel, un des plus grands groupes de samouraïs du Japon. C'est à la dissolution de ce groupe qu'il se privera de sa vue et il devient Ajira, l'un des douze Généraux Sacrés.

Il n'a pas compris pourquoi Kyo avait arrêté de suivre les Sacrés du Ciel et lui en veut depuis ce jour. Bien que faisant partie des ennemis de Kyo en appartenant aux généraux sacrés, il tue un de ses compagnons du moment et vole le corps de Kyo au lieu de le rendre à son maître Oda Nobunaga. Selon lui, il est l'unique personne à pouvoir vaincre Kyo.

Reprochant à Kyo de s'affaiblir en ayant des amis, il décide de tous les supprimer pour qu'ainsi il redevienne un combattant sans talon d'Achille. Cependant, il ne tue pas Yuya lorsque l'occasion se présente. Il lui demande même de rester auprès de lui au lieu de retourner aux côtés de Kyo. De la même façon, il est très en colère quand Luciole blesse Kyo et également lorsque Shinrei lance une attaque mortelle sur Luciole : malgré tout ce qu'il dit, il se soucie de ses amis.

Dans le volume 25, il est révélé que la personne qui effraie et intrigue le plus Akira est Yuya. Il a aussi le plus grand mal du monde à supporter Akari.

Dans le Tome 30, Akira va être complètement détruit car Antony va lui dire qu'il ne peut pas le rendre plus fort avec ses techniques d'acuponcture car Akira a atteint ses limites. Son corps crie de douleur. Akira va donc s'enfuir de la maison de Yuan et être enlevé par un mystérieux personnage. Dans le 32, on apprend qu'il s'agit de Julian, le père de Yuan...

(Tome 32) Même s'il n'a pas de sang de samouraï dans les veines il réussira à vaincre Tokito des Quatre Sages grâce à sa volonté hors du commun. Contre celle-ci, il atteindra la technique du zéro absolu et pourra même rouvrir les yeux lors de cet instant. Pour pouvoir combattre Tokito, et ainsi sauver Bontenmaru, Akira va devoir quitter les Quatre Sacrés du Ciel, qui comptaient tant pour lui mais Kyo confie par la suite au reste de la bande que c'est la première fois qu'il a regardé Akira de face ; ce dernier a réussi, grâce à ces milliers d'efforts, à le rattraper. 
Il va aussi être dévoilé que, Tigre rouge, alors qu'il ne se supportait pas, est en fait devenu son meilleur ami. Après avoir vaincu Tokito, cette dernière va faire comme Akira avec Kyo ; poursuivre son dos jusqu’à ce qu'elle parvienne un jour à le rattraper. 

On remarque enfin, tout au long du manga, qu'il ré-apprend à avoir des sentiments, notamment grâce aux femmes qui l'entourent (Yuya et Akari) ou qu'il rencontre (Saisei et Tokito). Quoiqu'il prétende, il est très attaché à ses amis de combat et tient à tous les protéger. 

Personnage de Samurai Deeper Kyo